Zawady ist ein polnischer Ortsname.

Der Name leitet sich vermutlich aus dem slawischen Wort zawada für ‚(ein) Hindernis‘ ab. Daher wurden die masurischen Ortsnamen Sawadden nach 1945 auch auf polnisch mit Zawada oder Zawady zurückübersetzt.
Diese beiden Ortsnamen tauchen über die Woiwodschaft Ermland-Masuren hinaus quer über Polen verstreut noch rund 40 weitere Mal auf, so dass es einer der häufigsten polnischen Ortsnamen ist. Im Zuge einer massiven Eindeutschung von masurischen Ortsnamen, aber auch in der Zielsetzung der Reduzierung von Dopplungen bei Ortsnamen wurden 1938 die Orte in Ostpreußen mit Namen Sawadden allesamt mit neuen Ortsnamen versehen.

Folgende Orte hießen vor 1938 Sawadden

 Zawady (Janowo), Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1945 Sawadden, Kreis Neidenburg, 1938–1945 Herzogsau
 Zawady (Olsztynek), Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1945 Sawadden, Kreis Osterode, 1938–1945 Jungingen
 Zawady (Pisz), Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1945 Sawadden, Kreis Johannisburg, 1938–1945 Ottenberge
 Zawady (Banie Mazurskie), Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1945 Sawadden, Kreis Angerburg, 1938–1945 Herbsthausen
 Zawady Ełckie, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1945 Sawadden, Dorf im Kreis Lyck, 1938–1945 Auglitten
 Zawady Oleckie, Powiat Olecki, vor 1945 Sawadden, Kreis Oletzko/Treuburg, 1938–1945 Schwalgenort
 Zawady-Tworki, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1945 Sawadden, Gut im Kreis Lyck, 1938–1945 Grenzwacht

Andere Orte:
 Zawady (Powiat Białostocki), Landgemeinde und Dorf, Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien, siehe Gmina Zawady
 Zawady (Popów), Powiat Kłobucki, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch 
 Zawady Małe

Siedlungsname